Överums bruk kan avse:

Överums Bruk AB – ett företag i Överum
Överums bruk (station)